Кратер Рамон () — эрозионный кратер (махте́ш — , махтэ́ш) в пустыне Негев. Является одним из пяти кратеров в Негеве. На краю кратера находится город Мицпе-Рамон.

Кратер имеет специфическое происхождение. Вследствие поднятия почвы в твёрдом поверхностном слое горной породы образовались трещины, в которые проникла вода. Начался процесс эрозии и вымывания внутренних более мягких пород. Образовалась огромная подземная полость. Со временем тонкий верхний слой обрушился, образовав открытый кратер. В течение миллионов лет он размывался сезонными дождями и вследствие этого увеличивался в размерах.

В кратере Рамон на протяжении многих лет велась добыча полезных ископаемых, таких, как глина, гипс и песок. До 1994 года этот процесс не контролировался государством, и карьеры нарушали его экологическую обстановку отходами и разрушением природного ландшафта.

В 1998 году правительство Израиля решило сохранить район кратера в качестве геологического заповедника. Был разработан план восстановления и сохранения естественного ландшафта, а также популяции диких животных, населяющих этот район.

Длина кратера — около , ширина — около , глубина — около . Дно кратера расположено на отметке примерно  над уровнем моря.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ramon Crater on Google Maps

Негев
Достопримечательности Израиля
Эрозийные кратеры
Кратеры Азии